Martiros Saryanparken (armeniska: Մարտիրոս Սարյանի անվան պուրակ) är en liten park omedelbart nordväst om Operahuset i Jerevan i Armenien, granne med Place de France.

Martiros Saryanparken var tidigare under en period plats för friluftsmarknaden Vernissage. Denna flyttade senare till längs med och mellan Aram- och Buzandgatorna, med början vid tunnelbanestationen Republikens plats och slut vid statyn över Vardan Mamikonyan. Målare ställer ut och säljer sina konstverk i Martiros Saryanparken.

I parken, nära Moskovjangatan, finns Levon Tokmadjans (född 1937) marmorstaty över målaren Martiros Saryan, rest 1986. Där finns också en nyare skulptur, rest 2007, som föreställer de fyra skådespelare som spelade huvudrollen i Edmond Keosajans filmkomedi Männen (ryska: "Мужчины", armeniska: "Տղամարդիկ"). Denna armeniska film hade premiär från 1973 och handlar om fyra vänner, som är taxichaufförer i Jerevan och som spelas av Azat Cherents (född 1913), Frunzik Mkrttjan, Avetik Gevorkjan (1940–1984) och Armen Ajvazjan (född 1938). Skulpturen skapades av David Minassian (född 1974).

Bildgalleri

Källor
Saryan's Park på www.armeniadiscovery.com den 14 december 2017, läst den 22 november 2020

Noter

Parker i Jerevan
Kentron